Ви́ла-Но́ва-ди-Фош-Ко́а (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Входит в экономико-статистический субрегион Доуру, который входит в Северный регион. Численность населения — 3,3 тыс. жителей (город), 8,5 тыс. жителей (муниципалитет) на 2001 год. Занимает площадь 395,88 км².

Расположен на реке Коа.

Покровителем города считается Дева Мария (). Праздник города — 21 мая.

Расположение 
Посёлок расположен в 60 км на север от адм. центра округа города Гуарда.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Карразеда-де-Ансьянш, Торре-де-Монкорву
 на северо-востоке — муниципалитет Фрейшу-де-Эшпада-а-Синта
 на юго-востоке — муниципалитет Фигейра-де-Каштелу-Родригу
 на юге — муниципалитет Меда
 на западе — муниципалитеты Пенедону, Сан-Жуан-да-Пешкейра

История 
Город основан в 1299 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алмендра
 Каштелу-Мельор
 Седовин
 Шанш
 Куштояш
 Фрейшу-де-Нуман
 Орта
 Мурса
 Мушагата
 Мош-ду-Дору
 Нуман
 Санта-Комба
 Санту-Амару
 Себаделье
 Сейшаш
 Тоса
 Вила-Нова-де-Фош-Коа

См. также 
 Гуарда (округ)
 Муниципалитеты округа Гуарда
 Районы округа Гуарда

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Муниципалитеты округа Гуарда
Города Португалии